IMN est un sigle qui peut signifier :
 Imagerie et médias numériques, un programme d'enseignement universitaire de l'université de Sherbrooke ;
 Institut des Métiers du Notariat, à Rouen, un programme d'enseignement formant les étudiants post-baccalauréat du BTS au niveau de clerc de notaire.

IMN est un code qui peut signifier :
 Île de Man, dans la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays).

Code